Trifești est un nom qui désigne diverses localités de Roumanie et de Moldavie.

Roumanie 

 Trifești, commune du județ de Iași,
 Trifești, commune du județ de Neamț,
 Trifești, village de la commune de Horea, dans le județ d'Alba,
 Trifești, village de la commune de Lupșa, dans le județ d'Alba.

Moldavie 

 Trifești, commune du raion de Rezina.

Homonymie de localités